Ро́ман Га́мрлик (; 12 апреля 1974, Готвальдов, ЧССР) — чешский хоккеист, защитник. Занимает пятое место по количеству проведённых матчей в НХЛ (1395) среди европейцев, уступая Яромиру Ягру, Никласу Лидстрёму, Здено Харе и Теему Селянне.

Карьера 

Роман Гамрлик начинал карьеру в своем родном городе, выступая за «Злин». После хорошего выступления на родине, он был выбран в 1 раунде под общим 1-м номером на драфте НХЛ в 1992 году, «Тампа Бэй Лайтнинг». Он сразу же переехал во Флориду и играл там до сезона 1997/98. В конце 1997 года он перешел в клуб «Эдмонтон Ойлерз» где провел 2,5 года. В 1998 году в составе сборной Чехии победил на зимних Олимпийских играх в Нагано.

С 2000 года по 2004 год выступал за «Нью-Йорк Айлендерс».

12 августа 2005 года как неограниченный свободный агент пополнил состав «Калгари Флэймз». 2 июля 2007 года подписал четырёхлетний контракт с «Монреаль Канадиенс» на общую сумму $ 22 млн.

1 июля 2011 года подписал двухлетний контракт на сумму $ 7 млн с «Вашингтон Кэпиталз».. В начале марта 2013 года был выставлен «столичными» на драфт отказов, откуда его забрал «Нью-Йорк Рейнджерс». Объявил о завершении карьеры осенью 2013 года. Всего за карьеру в сборной и клубах провел 1668 игр, набрал 725 очков (171 шайба + 554 передачи).

22 января 2019 года был принят в зал славы чешского хоккея.

Награды 
 Олимпийский чемпион 1998 (сборная Чехии) 
 Участник матча «Всех звёзд» НХЛ 1996, 1999, 2003
 Чемпион Европы среди юниоров 1991, 1992 (сборная Чехословакии), признан лучшим защитником юниорского чемпионата Европы 1991
 Серебряный призер чешской Экстралиги 2005 («Злин»)

Статистика

Личная жизнь 
Женат, двое детей. С семьёй проживает в Монреале.

У Гамрлика есть старший брат, Мартин Гамрлик, который был выбран на драфте в 1991 году «Хартфорд Уэйлерс».

См. также 
 Список хоккеистов НХЛ, сыгравших 1000 и более матчей

Примечания

Ссылки 
 Статистика на The Internet Hockey Database 
 Статистика на databasehockey.com 
 Профиль на официальном сайте НХЛ
 Профиль на сайте чешской хоккейной Федерации
 Профиль на сайте зала славы чешского хоккея
 Статистика на eliteprospects.com
 Статистика на eurohockey.com
 Роман Гамрлик на сайте hhof.com
 Статистика на hockey-reference.com

Хоккеисты Чехословакии
Хоккеисты Чехии
Хоккейные защитники
Хоккеисты НХЛ
Игроки ХК «Злин»
Игроки «Эдмонтон Ойлерз»
Игроки «Тампа-Бэй Лайтнинг»
Игроки «Атланта Найтс»
Игроки «Калгари Флэймз»
Игроки «Монреаль Канадиенс»
Игроки «Вашингтон Кэпиталз»
Игроки «Нью-Йорк Айлендерс»
Игроки «Нью-Йорк Рейнджерс»
Игроки сборной Чехии по хоккею с шайбой
Первые номера драфтов НХЛ
Участники матчей всех звёзд НХЛ
Олимпийские чемпионы от Чехии
Олимпийские чемпионы по хоккею с шайбой
Чемпионы зимних Олимпийских игр 1998 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1998 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2002 года